Страуд () — город в графстве Глостершир (Юго-Западная Англия), административный центр района Страуд. 

Население — 47 348 человек по данным переписи 2001 года.

Местные деньги 
В рамках проекта Транзитные города город выпускает деньги. Номинал банкнот 1, 2, 5, 20, 50 страуд-фунтов.

Города-партнёры 
  Сен-Исмер
  Страуд (Оклахома)
  Страуд (Новый Южный Уэльс)
  Дудерштадт

Примечания

Ссылки 
 Stroud Town Council
 Stroud District Council
 Stroud District Tourism Site
 
 Stroud Preservation Trust
 Stroud history website
 Stroud Local History Society

Города Англии
Глостершир